Guerra del sale (1482-1484) o Guerra di Ferrara, una guerra tra la Repubblica di Venezia e il Ducato di Ferrara, conclusa con la pace di Bagnolo
 Guerra del sale (1540), un'insurrezione di Perugia contro il papa Paolo III
 Guerra del sale (1556-1557), una guerra tra il Regno di Napoli e lo Stato della Chiesa, conclusa con il Trattato di Cave
 Guerre del sale (1680-1699), una serie di insurrezioni delle valli Monregalesi contro il Ducato di Savoia